Slazenger Open 2008 — 14-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в британском городе Ноттингем и являющегося частью тура ATP в рамках серии международной серии.

В 2008 году турнир прошёл с 16 по 21 июня. Соревнование продолжало серию травяных турниров, предшествующих Уимблдону.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Радек Штепанек (№ 16 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Из-за проливных дождей титульный матч был проведён в зале на хардовом покрытии.

Парный разряд

Факты 
 Бруно Соарес выигрывает свой 1-й титул на соревнованиях основного тура ассоциации.
 Кевин Ульетт выигрывает свой 1-й титул на соревнованиях основного тура ассоциации в сезоне и 31-й за карьеру.

Ссылки

См. также 
 Открытый чемпионат Ноттингема по теннису
 ATP Тур 2008
 Международная серия ATP
 Портал: Теннис

Великобритания
Теннис
Июнь 2008 года
2008